Чонбурі:

 Чонбурі — провінція, розташована на сході Таїланду.
 Чонбурі — місто в Таїланді, адміністративний центр однойменної провінції.
 «Чонбурі» — футбольний клуб з однойменного міста.